Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Tupalski – polski piłkarz, hokeista i działacz sportowy
 Andrzej Tupalski (1862-1928) – tytularny generał brygady Wojska Polskiego
 Łukasz Tupalski – polski piłkarz i trener